Ainu se poate referi la:
 Rasa de câini ainu
 Limba ainu
 Populația ainu